Story of a Girl steht für:

 Story of a Girl (Roman), Roman von Sara Zarr (2007)
 Story of a Girl (Film), US-amerikanisch-kanadischer Film von Kyra Sedgwick (2017)